Hovdag kan have flere betydninger:
 En alternativ stavning af hofdag (fra ), en feudal sammenkomst af konge og fyrster
 En dag hvor der begås hoveri